

D 

D
Musiklabel D